Нињос Ероес има више значења:

 Нињос Ероес (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нињос Ероес (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нињос Ероес (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нињос Ероес (Ла Грандеза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нињос Ероес (Мазапа де Мадеро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нињос Ероес (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нињос Ероес (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нињос Ероес (Маравиља Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нињос Ероес, Сан Рафаел (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Нињос Ероес (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Нињос Ероес (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Нињос Ероес (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Нињос Ероес (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нињос Ероес (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нињос Ероес (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Нињос Ероес (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Нињос Ероес (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нињос Ероес (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нињос Ероес, Лос Хуанес (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нињос Ероес (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику